Borden peut faire référence à

Patronyme

 Eugene Borden (1897-1971), acteur américain
 Frederick William Borden (1847-1917) : ministre canadien des milices, 1896-1911
 Gail Borden (1801-1874) : inventeur du lait concentré en 1856
 Gail Borden (1907-1991), patineur artistique américain, arrière-petit-fils de Gail Borden
 Harold Lothrop Borden (1876-1900), lieutenant canadien pendant la Seconde guerre des Boers
 Harry Borden (1965- ) : photographe à portraits
 Laura Borden (1863-1940) : première dame du Canada, femme de Robert Laird Borden
 Lizzie Borden (1860-1927) : acquittée du meurtre de son père et de sa belle-mère, est devenue une icône du folklore américain
 Lizzie Borden (née Linda Borden) : réalisatrice
  (1977- ), de son vrain nom Janet Romano-Zicari : productrice, réalisatrice et actrice de films pornographiques
 Lizzy Borden : groupe américain de heavy metal
 Robert Laird Borden (1854-1937) : huitième premier ministre du Canada 1911-1920
 Steve Borden (1956-) : catcheur (lutteur professionnel) américain

Toponymes

 Borden, en Ontario.
 Base des Forces canadiennes Borden, en Ontario.
 Borden, en Saskatchewan.
 Borden, une localité de Kent.
 Borden-Carleton, sur l'Île-du-Prince-Édouard
 Borden, une localité de l'Indiana
 Le comté de Borden au Texas
 Le comté de Borden, dans l'Indiana

Autres 
 Système Borden, système de numérotation archéologique

Homonymie de localités